Biografies:
 Nisa o Nissa I, reina de Bitínia
 Nisa o Nissa II, reina de Bitínia esposa de Nicomedes III.
 Nisa o Nissa, princesa de Bitínia, filla de Nicomedes III. Juli Cèsar va defensar la seva causa en agraïment per l'amistat del seu pare
 Nissa (germana de Mitridates) o Nisa o Nissa, germana de Mitridates VI Eupator
 Nisa o Nissa (filla de Mitridates)
 Toponímia:
 Nisa o Nissa, antiga ciutat de Cària
 Nissa (Nesaa), capital del districte de Nesea
 Nisa o Nissa (Capadòcia)
 Nissa (Sicília)